Le Prix d'Amérique Races Qualif #3 Critérium continental, dénommé Critérium continental jusqu'en 2019, est une course hippique de trot attelé se déroulant au mois de décembre sur l'hippodrome de Vincennes.

C'est une course européenne de Groupe  réservée aux chevaux de , hongres exclus, ayant gagné au moins  (conditions en 2022).

La Qualif #3 (ancien Critérium continental) se court sur la distance de  (grande piste), départ à l'autostart. L'allocation s'élève à , dont  pour le vainqueur (conditions 2022).

Le vainqueur est prioritairement qualifié pour le Prix d'Amérique Legend Race qui se court le mois suivant ainsi que pour le Prix de France Speed Race mi février et le Prix de Paris Marathon Race fin février.

Cette course fait désormais partie des Prix d'Amérique Races, neuf rencontres composées de six épreuves qualificatives (Qualif 1 Prix de Bretagne, Qualif 2 Prix du Bourbonnais, Qualif 4 Prix Ténor de Baune, Qualif 5 Prix de Bourgogne et Qualif 6 Prix de Belgique)  puis de trois courses au sommet :  « la Legend Race », la « Speed Race » et la « Marathon Race ».

Palmarès depuis 1970

Notes et références 
 Pour les conditions de course et les dernières années du palmarès : site du Cheval français : résultats officiels
 Pour les courses plus anciennes : site du Cheval français : rechercher un prix

Critérium Continental
Critérium Continental